

Chronologiczna lista

Polityka Beninu